Seznam obsahuje všechny známé kulové hvězdokupy, které jsou součástí naší Galaxie. V dnešní době známe asi 160 kulových hvězdokup náležejících do Mléčné dráhy. Odhaduje se, že jejich celkový počet je asi 200.

Tabulka kulových hvězdokup

Kandidáti 
 Schuster 1
 Willman 1
 Alessi 52
 PWM78 2
 Segue 3

Reference

Externí odkazy 
 Katalog kulových hvězdokup v Mléčné dráze
 Kulové hvězdokupy
 Databáze kulových hvězdiokup v Mléčné dráze

 
 
kulové hvězdokupy